56-го издания Венецианский международный кинофестиваль проходил в Венеции, Италия с 1 по 11 сентября, 1999 года.

Фильмом открытия выставки была кинолента «С широко закрытыми глазами», режиссёра Стэнли Кубрик.

Жюри и премии 

Главное жюри:
 Эмир Кустурица (президент, Босния),
 Артуро Рипстейн (Мексика),
 Марко Беллоккьо (Италия),
 Синди Шерман (США),
 Жан Душе (Франция),
 Шозо Ичиями (Япония),
 Мэгги Чун (Гонконг),
 Джонатан Коу (Великобритания).

Жюри «короткометражных фильмов»:
 Эрик Зонка (президент, Франция),
 Хильке Дорин (Германия),
 Андреа Оккипинти (Италия).

Жюри «Дебют»:
 Клер Дени (президент, Франция),
 Ферид Богхедир (Тунис),
 Кент Джонс (США),
 Морандо Морандини (Италия), 
 Ферзан Озпетек (Италия).

Фильмы-участницы 
 До завтра, режиссёр Джанни Дзанаси
 Апассионата, режиссёр Тонино Де Бернарди
 Нас унесёт ветер, режиссёр Аббас Кияростами
  Правила виноделов, режиссёр Лассе Халльстрём
 Женщина без правил, режиссёр Антонио Бандерас
 Ложь, режиссёр Сон-У Янг
 Семнадцать лет, режиссёр Чжан Юань
 Священный дым, режиссёр Джейн Кэмпион
 Сын Иисуса, режиссёр Элисон Маклин
 Плохо, режиссёр Алберту Сейшас Сантуш
 Северная окраина, режиссёр Барбара Альберт
 Только не скандал, режиссёр Бенуа Жако
 От нечего делать, режиссёр Марион Верну
 Кутерьма, режиссёр Майк Ли
 Неделя из жизни мужчины, режиссёр Ежи Штур
 Порнографическая связь, режиссёр Фредерик Фонтейн
 Проект Венеры, режиссёр Роберт Дорнхельм
  Ветер в ночи, режиссёр Филипп Гаррель
 Ни на одного меньше, режиссёр Чжан Имоу

Призы и награды 
 Золотой лев за лучший фильм: Ни на одного меньше режиссёр Чжан Имоу
 Серебряный лев — Особый приз жюри: Нас унесёт ветер режиссёр Аббас Кияростами
 Серебряный лев — Специальная режиссёрская награда: Чжан Юань — Семнадцать лет
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль: Джим Броудбент — Кутерьма
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Натали Бэй — Порнографические связи
 Приз Марчелло Мастрояни: Барбара Альберт — Северная окраина
 Золотой лев за вклад в мировой кинематограф: Джерри Льюис

Библиография 
 L’Europeo, Cinema in Laguna, Сентябрь 2008 года

Ссылки 
 56-й Венецианский кинофестиваль 
 Официальный сайт кинофестиваля в Венеции 

Сентябрь 1999 года
1999 год в Италии
Кинофестивали 1999 года